Ла-Аламедилья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,34 км². Население — 200 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Página de La Alamedilla, Salamanca.

Муниципалитеты Саламанки